Михаи́л Ткачёв:
 Ткачёв, Михаил Александрович (1942—1992) — белорусский историк, археолог, краевед, геральдист, общественный деятель.
 Ткачёв, Михаил Евдокимович (1912—2008) — заслуженный художник Российской Федерации.